Práctica puede referirse a:

Sentido general
 Praxis, práctica, lo opuesto a la teórica (especialmente en contextos educativos: pregunta práctica, ejercicio práctico, examen práctico, etc.)
 Práctica laboral (especialmente en plural: trabajador en prácticas, fase de prácticas, prácticas de laboratorio, etc.)
 Pasantía, periodo en que un estudiante trabaja de aprendiz.
 Entrenamiento.
 Razón práctica, concepto kantiano (Crítica de la razón práctica).
 Prácticas de sí, concepto foucaultiano
 Práctica profesional, el ejercicio de una profesión (especialmente de las denominadas profesiones liberales: práctica del derecho, práctica de la medicina, etc).
 Prácticas sexuales.
 Prácticas de resistencia.

En administración y empresa
 Buenas prácticas o mejores prácticas.
 * Buenas prácticas de fabricación (Good Manufacturing Practice, GMP).
 * Área de Mejores Prácticas Urbanas (Urban Best Practices Áreas, UBPA).
 Malas prácticas.
 Ley de Prácticas Desleales.
 Práctica ilícita.
 Prácticas españolas (spanish practices).
 Prácticas restaurativas (restorative practices).